Niemcy:
 Rosenstein – dzielnica Stuttgartu
 Rosenstein – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb

Osoby:
 Erna Rosenstein – polska malarka
 Paul Rosenstein-Rodan – austriacki ekonomista

Inne:
 (21467) Rosenstein – planetoida